Еріх Кляйбер (5.08.1890 —27.01.1956) — австрійський диригент. Батько диригента Карлоса Кляйбера.
 Карлос Кляйбер (3.07.1930 —13.07.2004) — австрійський та німецький диригент, вважається одним із найзначиміших диригентів 20-го століття.

Німецькі прізвища